Виталий Константинович Ануфриенко (1 февраля 1960) – 
Заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом), трёхкратный чемпион мира.

Биография 
В.К. Ануфриенко начал играть в хоккей с мячом в детской команде «Торпедо»
(Красноярск). В «Енисей» с мая 1977 года. 
Привлекался в сборную СССР,
в составе которой трижды становился чемпионом мира. 
После развала СССР выехал в Швецию, где провел 4 сезона. 
Вернувшись в Красноярск ещё несколько сезонов провел в составе «Енисея». 

В 2001 году завершил карьеру игрока и перешёл на тренерскую работу. 
Три года подряд он возглавлял юношескую и юниорскую сборные России,
с которыми выигрывал первенства мира - младших юношей (2002),
юношей (2003) и юниоров (2004). 
С 2005 по 2008 год Ануфриенко был главным тренером «Енисея»,
сейчас — старший тренер команды. 
Заслуженный тренер России. 
В 13 турнирах на кубок Мира (в составе Енисея) провёл 57 игр забив в них 33 мяча. 
В 10 турнирах на кубок Европейских чемпионов (в составе Енисея) провёл 33 игры забив в них 40 мячей.

Достижения 

 Чемпион мира (3) - 1985, 1989, 1991. 
 Серебряный призёр чемпионата мира (4) - 1981, 1983, 1993, 1995.  
 Чемпион СССР (11) - 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 
1991.   
 Серебряный призёр чемпионата СССР (1) - 1990.  
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (1) - 1978.  
 Обладатель Кубка СССР (1) - 1984.  
 Финалист Кубка СССР (2) - 1985, 1990. 
 Третий призёр Кубка СССР (1) - 1983.   
 Чемпион России (1) - 2001.  
 Серебряный призёр чемпионата России (2) - 1999, 2000.  
 Обладатель Кубка России (3) - 1997, 1998, 1999.  
 Третий призёр Кубка России (1) - 2001.   
 Обладатель Кубка мира (3) - 1982, 1984, 1992-(в составе Сириуса).  
 Финалист Кубка Мира (3) - 1983, 1985, 2000. 
 Обладатель Кубка европейских чемпионов (6) - 1980, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989.  
 Второй призёр Кубка европейских чемпионов (4) - 1981, 1982, 1984, 1985.  
 Обладатель Суперкубка Европы (1) - 1984.  
 Обладатель Алюминиевого кубка (1) - 1988.  
 Финалист Алюминиевого кубка (1) - 1990.  
 Обладатель Кубка Стокгольма (3) - 1991, 1992, 1995-(в составе Енисея). 
 Серебряный призёр приза Олимпийский (2) - 1988, 1990.  
 Обладатель Кубка Катринехольма - 2003. 
 Победитель турнира на призы газеты «Советская Россия» (4) - 1982, 1984, 1986, 1988.  
 Бронзовый призёр турнира на призы газеты «Советская Россия» (1) - 1990.  
 Чемпион СССР среди юношей (1) - 1975.  

В списке 22 лучших игроков сезона входил 12 раз – 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1991, 1997, 1998. 
Лучший полузащитник сезона – 1991.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.
Примечание: Кубок СССР по хоккею с мячом возобновился с сезона 1982/1983.

В сборной СССР, России 

Итого: 111 матчей / 66 мячей;  78 побед, 9 ничьих, 24 поражения.

Ссылки 
 Ануфриенко В.К.
 Сегодня день рождения отмечает старший тренер ХК «Енисей» Виталий Ануфриенко
 30 лет - как в золоте, 50 - на свете
 Профиль на сайте ХК "Енисей"

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Енисей»
Тренеры по хоккею с мячом России